Молдавия принимала участие в Летних Олимпийских играх 2000 года в Сиднее (Австралия) во второй раз за свою историю, и завоевала одну бронзовую и одну серебряную медали. Сборную страны представляли 5 женщин.

Серебро 
 Стрельба, мужчины — Олег Молдован.

Бронза 
 Бокс, мужчины — Виталий Грушак.

Состав олимпийской сборной Молдавии

Дзюдо 
Спортсменов — 4

Соревнования по дзюдо проводились по системе на выбывание. В утешительные раунды попадали спортсмены, проигравшие полуфиналистам турнира. Два спортсмена, одержавших победу в утешительном раунде, в поединке за бронзу сражались с проигравшими в полуфинале.

Мужчины

Женщины

Плавание 

Спортсменов — 5
В следующий раунд на каждой дистанции проходили лучшие спортсмены по времени, независимо от места, занятого в своём заплыве.
Мужчины

Тяжёлая атлетика 

Спортсменов — 1
В рамках соревнований по тяжёлой атлетике проводятся два упражнения — рывок и толчок. В каждом из упражнений спортсмену даётся 3 попытки, в которых он может заказать любой вес, кратный 2,5 кг. Победитель определяется по сумме двух упражнений.
Мужчины

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 Состав сборной на sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 2000 года
Спорт в Молдавии в 2000 году